Buin hace referencia a varios artículos:

Geografía
 Buin (Chile), comuna y ciudad de la provincia de Maipo, Región Metropolitana de Santiago, Chile.
 Buín (España), lugar de la parroquia de Campo, concello de Taboada, provincia de Lugo, Galicia, España.

 Buin (Papúa Nueva Guinea)
 Río Buin, Perú, provincia de Huaylas.

Literatura
 Se las echó el Buin (1970), novela de Jorge Inostroza.

Militarismo
 Batalla de Buin (6 de enero de 1839), batalla de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana en el puente sobre este río.
Regimiento de Infantería n.º 1 «Buin», unidad militar de Chile.